Svanberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Henric Svanberg (* 1952), schwedischer Diplom-Ingenieur, Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer
 John Svanberg (1881–1957), schwedischer Langstreckenläufer
 Jöns Svanberg (1771–1851), schwedischer Naturwissenschaftler
 Mattias Svanberg (* 1999), schwedischer Fußballspieler
 Max Walter Svanberg (1912–1994), schwedischer surrealistischer Maler und Grafiker
 Ola Svanberg (* 1985), schwedischer Eishockeyspieler
 Olavi Svanberg (1941–2002), finnischer Ski-Orientierungsläufer
 Sune Svanberg (* 1943), schwedischer Atomphysiker

Siehe auch:
 Schwanberg